Deze lijst van vliegrampen in Nederland geeft een volledig chronologisch beeld van vliegrampen in Nederland door de jaren heen.

Lijst

Zie ook
 Lijst van luchtvaartongevallen
 Lijst van bekende personen omgekomen bij een vliegtuigongeval
 Lijst van ongevallen en incidenten met ruimtevaartuigen
 Lijst van vliegrampen naar aantal slachtoffers

Externe links 

 HDekker.info: Nederlandse civiele ongevallen en incidenten sedert 1920
 PlaneCrashInfo.com: Database vliegtuigongelukken
 : Database met vliegtuigongelukken vanaf 1945
 Avherald: Database met vliegtuigongelukken

 
Luchtvaartongevallen in Nederland
Luchtvaartongevallen